Списак српских епских народних песама‎
 Списак српских лирских народних песама‎
 Списак старих српских народних песама